Argüelles může označovat:
lidi
 José Canga Argüelles (1770–1843) – španělský politik
 Agustín de Argüelles Álvarez (1776–1844) – španělský politik, diplomat a právník
 Francisco Gómez y Argüelles (1810–1854 – prezident Hondurasu
 Manuel de Argüelles (1875–1945) – španělský politik, ministr a právník
 Ángel Zárraga y Argüelles (1886–1946) – mexický malíř
 Ramón Cabrera Argüelles (* 1944) – filipínský arcibiskup Lipy

místa
 Argüelles – čtvrť v Madridu
 Argüelles – stanice metra v Madridu

Podobné výrazy 
 Argüello